Национальный союз может означать:
 Национальный союз (Квебек)
 Национальный союз (Нидерланды)
 Национальный союз (Португалия)
 Национальный союз (США)
 Национальный союз (Украина)

См. также